Александар Станковић може да се односи на:

 Александар Станковић Лала (1907—1941), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Александар Станковић (генерал) (1879—1948), дивизијски генерал Југословенске војске
 Александар Станковић (новинар) (1970), хрватски новинар
 Александар Станковић (фудбалски тренер) (1981), српски фудбалски тренер
 Александар Станковић (фудбалер, 1998) (1998), српски фудбалски голман